Серо де Буенависта има више значења:

 Серо де Буенависта (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо де Буенависта, Лома Пиједра Бланка (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де Буенависта (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику